O São Paulo Futebol Clube foi um clube esportivo brasileiro que era sediado no centro da cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Suas cores eram vermelho, preto e branco.

Títulos 
 Campeão Citadino de Florianópolis - 1967

Clubes de futebol extintos de Santa Catarina
Futebol de Florianópolis
Clubes de futebol fundados em 1953
Fundações em Santa Catarina em 1953